Richard Brinsley Sheridan – irlandzki literat
 Philip Sheridan – generał Unii
 M551 Sheridan – czołg produkcji USA

Miejscowości w USA:
 Sheridan – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Grant
 Sheridan – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Placer
 Sheridan – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Arapahoe
 Sheridan – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Sheridan – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Hamilton
 Sheridan – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm
 Sheridan – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Worth
 Sheridan – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Madison
 Sheridan – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Sheridan – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Yamhill
 Sheridan – miasto w stanie Wyoming, w hrabstwie Sheridan
 Sheridan – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
Gminy w USA:
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Logan
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cherokee
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Poweshiek
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Scott
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cherokee
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Crawford
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Linn
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sheridan
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clare
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mason
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mecosta
 Sheridan (ang. Sheridan Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dallas
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Daviess
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Clay
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Phelps
 Sheridan (ang. Sheridan Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
 Sheridan (ang. Sheridan Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Codington
 Sheridan (ang. Sheridan Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sheridan (ang. Sheridan County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Sheridan (ang. Sheridan County) – w stanie Montana
 hrabstwo Sheridan (ang. Sheridan County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Sheridan (ang. Sheridan County) – w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Sheridan (ang. Sheridan County) – w stanie Wyoming